Bijenluizen, een familie
 Bijenluisvlieg, een insect binnen deze familie